Jalapa kan syfta på:

Guatemala 

 Departamento de Jalapa, departement, 
 Municipio de Jalapa, kommun, 
 Jalapa (departementshuvudort), Departamento de Jalapa,

Mexiko 

 Xalapa, Veracruz, 
 Jalapa, Tabasco, 
 Ejido Jalapa, ort, Baja California, Mexicali, 
 Jalapa (kommun), Tabasco, 
 Jalapa, Chiapas,

Nicaragua 

 Jalapa (ort i Nicaragua), Nueva Segovia,